Achaia – regione storica dell'antica Grecia
 Achaia – provincia dell'Impero romano
 Achaia – unità periferica della Grecia
 Achaia – asteroide
 Achaia Clauss – casa vinicola greca
 Achaia Channel – televisione locale greca

Pagine correlate 
 Acaya (disambigua)
 Acaia